Santo ima više značenja:
 Santo (Verona)
 Santo (Vičenca)